

Patronyme 
 est un nom de famille japonais comptant 1454 titulaires, dont 1418 au Japon, principalement dans les préfectures de Kagoshima, Osaka, Hyōgo et Kanagawa. Le caractère 寿 est associé à d'autres patronymes, Toshinaga, Jiyu, Toshi, Hisashi, Shu et Su. Le caractère 壽 est aussi associé à d'autres patronymes, Toshinaga et Kazoe.

Personnalités 
 , musicien japonais ;
 , chanteuse et doubleuse japonaise ;
 , dessinateur et concepteur japonais ;

Personnages de fiction 
 , personnage de la série  ;
 , personnage de la série Project A-Ko ;
 , personnage de la série K-On!.

Prénom 

 est aussi un prénom féminin japonais.

Prénoms associés 
Quelques autres prénoms utilisant uniquement le caractère 寿 :
 Masculins : Hisashi, Hitoshi, Tamotsu, Yasushi ;
 Féminins : Hisa, Kazu, Koto, Toshi.

Personnalités 
 , auteur de bande dessinée japonaise ;

Voir aussi 
 , col dans le sud de Taïwan, en Chine. Aussi appelé col de Kotobuki ;
 , gare de la ligne Fujikyuko, dans la préfecture de Yamanashi ;
 , bande dessinée japonaise ;
 , moteur d'avion développé par Nakajima ;
 Kemco société de développement de jeux vidéos, dont le nom complet est Kotobuki System Co., Ltd.

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais